Ча́ндра:
 Чандра — божество луны в древнеиндийской мифологии.
 Чандра — космическая рентгеновская обсерватория, запущенная для исследования космоса в рентгеновском диапазоне.
 Чандра (:en:Chandra Taal) — ледник в Индии (Ладакх).
 Чандра, Акшат (род. 1999) — американский шахматист.
 Чандра, Манан (род. 1981) — индийский профессиональный снукерист.
 Чандра, Ромеш (1919—2016) — индийский общественный и политический деятель.